Ribnik puede referirse a:

 Ribnik, localidad de Bosnia y Herzegovina;
 Ribnik, localidad de Croacia;
 Ribnik, localidad de Bulgaria;
 Río Erenik, a veces denominado Ribnik, en Kosovo.